Giavera del Montello – comune italiano della provincia di Treviso
Giavera – frazione di Villa di Chiavenna in provincia di Sondrio
Giavera – torrente che scorre in provincia di Treviso